Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1955 – 9. edycja mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, która odbyła się w dniach 7 - 19 czerwca 1953 na Węgrzech. Po raz pierwszy, mistrzem Europy została drużyna gospodarzy - Węgry. W turnieju brała również reprezentacja Polski, która ostatecznie zajęła 5. pozycję.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Runda pierwsza

Grupa 1

Grupa 2

Runda druga

Mecz o miejsca 17–18

Mecze o miejsca 13–16

Mecz o miejsca 15–16

Mecz o miejsca 13–14

Mecze o miejsca 9–12

Mecz o miejsca 11–12

Mecz o miejsca 9–10

Runda finałowa

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
 EuroBasket 1955 na oficjalnej stronie FIBA, fibaeurope.com, [dostęp: 22 kwietnia 2017].
 , todor66.com, [dostęp: 22 kwietnia 2017].
 1955 European Championship for Men - 7 to 19 Jun. 1955 - Budapest in Hungary., fiba.com, [dostęp: 22 kwietnia 2017].

1955
1955 w koszykówce
Koszykówka na Węgrzech
Węgry w XX wieku